Zuckerberg (littéralement, montagne de sucre), est un patronyme d'origine germanique, principalement porté par des familles d'origine ashkénaze.

Personnalités 
Zuckerberg est un nom de famille notamment porté par :
 Mark Zuckerberg (né en 1984), informaticien et programmeur américain, fondateur et dirigeant du réseau social Facebook ;
 Randi Zuckerberg (née en 1982), entrepreneur américaine du monde de l'Internet, sœur du précédent.
Patronyme juif